Klas Dahlbeck (né le  à Katrineholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Lors de la saison 2009-2010, il commence sa carrière professionnelle avec le Linköpings HC dans l'Elitserien. Il est choisi au troisième tour en  position du repêchage d'entrée dans la LNH 2011 par les Blackhawks de Chicago. Il part en Amérique du Nord en 2012 et est assigné aux IceHogs de Rockford, club ferme des Blackhawks dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Blackhawks de Chicago face aux Predators de Nashville. Il marque son premier but dans la LNH le  chez les Bruins de Boston.

Le , il est échangé aux Coyotes de l'Arizona, avec un choix de premier tour pour le repêchage de 2015, contre Antoine Vermette.

Le , il est réclamé au ballotage par les Hurricanes de la Caroline.

Le , il quitte la LNH pour se joindre au HK CSKA Moscou dans la KHL. Il remporte la Coupe Gagarine 2019 et 2022 avec le HK CSKA Moscou.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010|| Gislaveds SK || Division 1 ||5 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2009-2010 || Mjölby Hockey || Division 1 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || Linköpings HC || Elitserien ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2010-2011|| Linköpings HC || Elitserien || 47|| 0|| 8|| 8|| 12|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012|| Linköpings HC || Elitserien || 55|| 2|| 2|| 4|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| IceHogs de Rockford || LAH || 70|| 1|| 5|| 6|| 81|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| IceHogs de Rockford || LAH || 75|| 10|| 25|| 35|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| IceHogs de Rockford || LAH || 48|| 4|| 7|| 11|| 35|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2014-2015 || Blackhawks de Chicago || LNH || 4|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2014-2015 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 19|| 0|| 3|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2014-2015 || Pirates de Portland || LAH || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2015-2016 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 71 || 2 || 6 || 8 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 43 || 2 || 4 || 6 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Checkers de Charlotte || LNH || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 33 || 1 || 4 || 5 || 21 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || HK CSKA Moscou || KHL || 55|| 2|| 9|| 11|| 22|| 20|| 0|| 2|| 2|| 14
|-
|2019-2020|| HK CSKA Moscou || KHL||52 || 1|| 6|| 7|| 22|| 3|| 0|| 1|| 1|| 5
|-
| 2020-2021 || HK CSKA Moscou || KHL ||53 || 2|| 12|| 14|| 41|| 23|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2021-2022 || HK CSKA Moscou || KHL || 38 || 3 || 2 || 5 || 10 || 22 || 1 || 4 || 5 || 10

| 170 || 6 || 17 || 23 || 87 || - || - || - || - || -

Au niveau international

|-
| 2011 || align=left| - 20 ans || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 2|| 2|| 2|| +1|| align="left"|  place
|-
| 2021 || align=left| Suède  || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 1|| 1|| 4|| +1|| align="left"|  place

Références 

Naissance en juillet 1991
Naissance à Katrineholm
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du Linköpings HC
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur du HK CSKA Moscou
Champion de la Coupe Gagarine